Linortner ist der Familienname folgender Personen:

 Elly Linortner (* 1932), österreichische Rennrodlerin, siehe Elly Lieber
 Matthias Linortner (* 1997), österreichischer Basketballspieler